Kenya steht für
 Kenia, Staat in Ostafrika
 Mount-Kenya-Massiv in Afrika
 Kenya Airways, Fluggesellschaft 
 Kenya Defence Forces, Streitkräfte 
 Kenya Railways, Eisenbahngesellschaft 
 Kenya (Lumumbashi), Ort im Kongo
 Kenya (Schiff, 1951)
Siehe auch:
 Kenyah